Cyd –  hiszpański bohater narodowy czasów rekonkwisty
 Cyd – dramat Pierre’a Corneille’a napisany na przełomie lat 1636 i 1637
 Cyd – spektakl Teatru Telewizji z 1996 roku w reż. Krystyny Jandy